Chwałkowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Chwałkowo, village du powiat de Gostyń ;
 Chwałkowo, village du powiat de Środa Wielkopolska.